GAP - empresa de produção e venda de roupas
 GAP (informática) - 
 GAP (sistema de álgebra computacional) - Sistema para Álgebra Discreta Computacional

Localidades

 The Gap (Queensland) - um subúrbio de Brisbane

 Gap (Pensilvânia)

 Gap (Hautes-Alpes)

Outros
 The Gap - um rochedo oceânico em Watsons Bay, Nova Gales do Sul, Austrália
 Projeto GAP - Projeto dos grandes primatas no Brasil
 The Gap Band, u grupo de R&B group de Tulsa Estados Unidos
 GAP (automóvel), fabricante de veículos. 
 GAP Asset Management (fundos de investimentos)
 GAP - Grupo de Apoio Pedagógico na Universidade de São Paulo

Desambiguação